Lotnisko Chatanga
 Poziomy transfer genów

en:HTG